Jakub Jabłoński (1954-2013) – toksykolog
 Kuba Jabłoński (ur. 1972) – muzyk, perkusista Lady Pank i KnŻ
 Jakub Jabłoński (ur. 1981) – grafik i ilustrator